Slalom mężczyzn na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 25 lutego 1996 roku, na trasie Neveros. Tytułu sprzed trzech lat nie obronił Kjetil André Aamodt z Norwegii, który tym razem zajął ósme miejsce. Nowym mistrzem świata został Włoch Alberto Tomba, drugie miejsce zajął Austriak Mario Reiter, a brązowy medal zdobył Michael von Grünigen ze Szwajcarii.

Do startu w zawodach zgłoszono 100 zawodników, z których wystartowało 94, a 36 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996